Riyad (stad), de hoofdstad van Saoedi-Arabië
Riyad (provincie), de provincie waarin deze stad ligt